Tibbles ist der Familienname folgender Personen:

 George Tibbles (1913–1987), US-amerikanischer Drehbuchautor, Filmproduzent und Songwriter
 Thomas Henry Tibbles (1838–1928), US-amerikanischer Journalist, Autor, Menschenrechtler und pro Indianer-Aktivist